Parrado ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Parrado y García (1872–1946), Erzbischof von Granada
 Javier Parrado (* 1964), bolivianischer Komponist
 Manuel Parrado Carral (* 1946), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof